Джон Иснър (роден на 26 април 1985) е американски тенисист. Професионалист е от 2007 г. Най-доброто му класиране в световната ранглиста е №9, постигнато на 19 март 2012. Най-предно класираният американец. Най-известните му победи са над Роджър Федерер за Купа Дейвис през 2012, поставения под номер 1 на Мастърса в Индиън Уелс 2012 Новак Джокович, над Анди Родик на Ю Ес Оупън 2009 и над Никола Маю на Уимбълдън 2010, който е най-дългият мач в историята на професионалния тенис, продължил 11 часа и 5 минути.

Най-дългият мач в историята 
На Уимбълдън 2010 Иснър, който е поставен под номер 23, среща квалификанта Никола Маю в първи кръг. Иснър печели мача с 6 – 4, 3 – 6, 6 – 7, 7 – 6, 70 – 68.

В този мач Иснър подобрява рекорда на Иво Карлович за най-много асове в един мач. Предишният рекорд е от 78 аса. Никола Маю също преминава тази граница. Иснър отбелязва 113 аса, а Маю – 103.

В 21:13 местно време на 23 юни, мачът бива отложен за втори пореден ден при резултат в петия сет 59 – 59. Срещата продължава на 24 юни от 15:30 местно време. Като цяло мачът продължава 11 часа и 5 минути. Иснър подобрява и рекорда за най-много спечелени геймове на Уимбълдън с 92.

АТП финали

Сингъл: 12 (5 – 7)

Двойки:6 (3 – 3)

Външни препратки 

 Официален уебсайт
 

Американски тенисисти